Quinua bezeichnet:

 Quinua (Huamanga), Kleinstadt in Peru
 Distrikt Quinua, Distrikt in der Provinz Huamanga, Region Ayacucho, Peru
 Quinoa (Chenopodium quinoa), Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße in der Familie der Fuchsschwanzgewächse